Watson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Watson House (Arkansas), ID-Nr. 77000242
 Watson House (Indiana), ID-Nr. 83000051
 Watson House (New York), ID-Nr. 03000486